USS Bronstein ha sido el nombre de dos buques de la Armada de Estados Unidos, en honor a Ben Richard Bronstein, muerto en acción 28 febrero de 1942.
, fue un destructor de escolta en servicio desde diciembre de 1943 a  noviembre de 1945
, fue una fragata en servicio desde junio de 1963 a diciembre de 1990. Vendida a la Armada mexicana, renombrada como ARM Galeana (F-202)

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos